Fanny er et pigenavn og kan hentyde til flere artikler:

 Jomfru Fanny – sønderjysk clairvoyant.
 Fanny Hensel – tysk komponist og pianist.	
 Fanny Jensen – dansk minister.
 Fanny (band) – amerikansk Rock and roll-band.
 Fanny (film fra 1961) – Amerikansk film fra 1961